Fairbanks Morse bezeichnet 

 ein ehemaliges amerikanisches Unternehmen zur Herstellung von Industrieerzeugnissen, Dieselmotoren und Diesellokomotiven, siehe Fairbanks, Morse and Company
 die Dieselmotorenproduktion von EnPro Industries
 Industriepumpen von Pentair